

Андрієвці — село, Барановицький район, Брестська область
 Андрієвці — село, Сморгонський район, Гродненська область

Андрієвці — присілок, Балезінський район, Удмуртія